Lottenbach ist ein Gewässername:
 Lottenbach (Bieberbach), linker Zufluss des Bieberbachs (zur Hönne) bei Holzen, Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Lottenbach (Asbach) oder umgangssprachlich Lotte, rechter Zufluss des Asbachs (zur Ilm) in Weimar, Thüringen
 Lottenbach (Oelbach), rechter Zufluss des Oelbachs (zur Ruhr) in dessen Mündungsbucht im Kemnader See bei Querenburg, kreisfreies Bochum, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Loddenbach
 Lotterbach